Бара́ба — село Кетовского района Курганской области, административный центр Барабинского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Тобол, в 14 километрах (18 км по автодороге) к югу от районного центра села Кетово и в 23 километрах (31 км по автодороге) к югу от областного центра города Кургана.

Историческая справка

Дореволюционная история 
«В 1683 году приехала в Зауралье семьи Давида Микифорова сына Охохонина и Фёдора Микифорова сына Охохонина, обосновались на левом берегу Тобола на небольшом возвышении, не заливаемом (полей) водой. Следом прибыли и другие переселенцы. По имени первопроходца образовавшаяся деревенька стала называться Охохониной. Постепенно поселение разрасталось. Жители деревни Барабинской при реке Тоболе в 1689 году были беломестными драгунами, получавшими за службу землю и денежное жалованье.

После постройки в 1730 году церкви во имя Успения Божьей Матери в официальных документах его стали именовать Успенским. Затем жители перебрались и на правый берег, крутой, обрывистый, безопасный при любом наводнении. В Ведомости  Ялуторовского дистрикта Утяцкой слободы от 29 декабря 1748 года указано, что в селе Успенском 42 двора, в которых крестьян, мужчин в возрасте от 16 до 50 лет 71 человека, у них огнестрельного оружия было 10 винтовок, 1 турка и 1 мушкет.

Ефим Дмитриевич Комарский, здешний старожил, в своё время сделал запись о том, что название произошло от имени одного из завоевателей-кочевников. Связывают также название со словом «блюдце», «чаша». Действительно, высокий правый берег Тобола является как бы крыльями, а вся нижняя левобережная часть представляет собой само блюдце. Вплоть до 1760 года вокруг Барабы были крепостные сооружения — столбы, заплоты, надолбы, рогатки, ров с водой.

Село Бараба (в иных источниках — Барабинское) росло не столько количеством дворов, как населением своим. По данным ревизии 1782 года было 286 жителей (138 душ мужского пола и 148 — женского). Семья Степана Давыдовича Охохонина, сына основателя Барабы, состояла из 59 человек. Другой сын Охохонина, Савва Давыдович, в 1720 году основал Верхнюю Утятскую, позже названную Лаптевой. Примерно тогда же образованы Мухина и Одина, давно слившиеся с Барабой, но все же и сейчас еще различаемые местными жителями. Однако с 1724 года крестьяне были объявлены „государственными“, стала вводиться барщина.

По данным ревизий 1795 и 1816 годов село было административным центром Барабинской волости, затем волость упразднена, территория вошла в состав в Утятской волости Курганского уезда Тобольской губернии.

По данным метрических книг, смертность детей до одного года с 1806 г. по 1825 г. составляла 29 процентов, а в отдельные годы доходила до 52-65 процентов.

В 1886 открытие одноклассной трехгодичной церковно-приходской школы. Были в Барабе кабак и лавка.

В 1904 году в селе: маслодельный завод, казенная винная лавка, хлебозапасный магазин. Насчитывалось 116 дворов, мужчин 311, женщин 313.

В 1909 году была открыта паровая мельница.

Бои в окрестностях села в годы Гражданской войны 
В июне 1918 года установлена белогвардейская власть. 

Утром 16 августа 1919 года, красные 37-й и 38-й полки 5-й стрелковой дивизии, выступили из деревень Комогоровской и Пименовка к переправе через Тобол у села Бараба. По дороге были обстреляны батареями 3-го Симбирского артиллерийского дивизиона, но потерь не понесли. Выйдя к берегу передовые группы бойцов обнаружили разрушенный мост. 26-летний барабинский крестьянин Василий Яковлевич Мухин хотел показать красноармейцам брод, но был убит с другого берега стрелками белого 9-го Симбирского полка. Во второй половине дня 17 августа 1919 года, красный 38-й полк, с прибывшим к нему на усиление 45-м полком и батальоном 37-го полка, сосредоточились у с. Черемухово. Ещё два батальона 37-го полка, были оставлены в заслоне против сел Бараба и Утяцкое. Они находились в 4 километрах западнее с. Барабы, и все их попытки продвинуться вперед, пресекались огнем батарей белых. Опасаясь переправы красных у с. Бараба, на этот участок из д. Воинково, спешно выдвинулся стоявший в резерве белый 4-й Эткульский пеший казачий полк. После неудачного боя под с. Нагорским, белые части стали отходить на северо-восток, к д. Становая, открыв фланги 3-й Симбирской дивизии для обхода с юга. Опасаясь охвата, 11-й Сенгилеевский и 4-й Эткульский пеший казачий полки оставили свои позиции по берегам Тобола у с. Бараба, и стали отходить через деревни Лукино и Воинково на д. Колесниково. Белый 9-й Симбирский полк, опасаясь охвата, так же оставил свои позиции у д. Бараба и начал отходить через деревни Воинково и Митино на д. Становая. Преследуя белых, на рассвете 20 августа 1919 года, красноармейцы 37-го полка переправились через Тобол у с. Бараба. Опрокидывая белые арьергарды, они с боем занял д. Лаптево, после чего, развивая наступление, полк к полудню с боем занял д. Нижнеутяцкое. 

1 сентября 1919 года началась последняя крупная наступательная операция Русской армии адмирала А. В. Колчака. 29 сентября 1919 года по распоряжению командира 1-й бригады красной 26-й стрелковой дивизии Я.П. Гайлита, 226-й Петроградский полк должен был отойти от д. Малодубровное к д. Нагорская, оставив арьергарды в д. Заборской. 227-му Владимирскому полку следовало отойти от д. Малодубровное к дд. Новая и Темляково, выдвинув конные заставы на восточную опушку леса в районе д. Заборская. 228-й Карельский полк должен был отойти от д.Нижнеспорное (Спорное-2) к дд. Новозатобольной и Бараба, Мухино. К вечеру 29 сентября 1919 года командование красной 5-й армией пришло к выводу о невозможности удержаться измотанными и обескровленными частями, на восточном берегу реки Тобол. В специальной директиве, командарм ставит задачу вывести главные силы 26-й дивизии на левый берег Тобола и не дать противнику переправиться вслед за ними через реку.

Готовясь к наступлению части 2-й бригады 54-й дивизии выдвигались к реке Тобол, в ночь на 16 октября 1919 года сменяя 3-ю бригаду 27-й дивизии на участке дд. Предина – Бараба – Черемухово, при этом красный 481-й полк находился на позиции от с. Черемухово по западному берегу реки Тобол до устья р. Лебяжьей, 482-й полк занимал участок от этого места и далее по западному берегу реки в 3-4 километрах от берега, а 483-й полк стоял в резерве в д. Курчальская. Поддерживавшая их действия красная 5-я Смоленская батарея стояла на позиции в лесу, в километре к западу от дороги из д. Меньшиково в с.Черемухово. На рассвете 17 октября, красные 1-й и 3-й батальоны 482-го полка, а так же подошедший к ним на помощь батальон 483-го полка, смогли переправиться у д. Предеино, затем, тесня белых, заняли д. Темляково, сбив белых с позиций на опушке леса. С боем, красноармейцы стали наступать на д. Новозатобольная, обходя левый фланг белой 13-й Сибирской дивизии. От с. Бараба, сюда срочно двинулась сотня 4-го Оренбургского казачьего полка. Одновременно, в атаку перешли белые 49-й и 50-й Сибирские полки. В то же время, помощник командира этого полка, Федор Мейбом с 1-м батальоном, зашел со стороны д. Нагорское в тыл красных. Этим маневром, удалось окружить два батальона 482-го полка под д. Новозатобольной. Потери белых были незначительны, 230 (по воспоминаниям Мейбома около 800 человек, из которых 500 человек перешли на сторону белых) красноармейцев взяли в плен, мост был взорван. Два батальона 483-го полка стояли у д.Бараба. Их попытка наступать на д.Бараба от винокуренного завода была остановлена артиллерийским огнем. Для поддержки частей, к ним срочно направили через д. Степная в д. Новая, прибывший в этот день в с.Юргамыш гаубичный артдивизион 26-й дивизии. Из-за панического бегства частей 54-й дивизии, стоявший в д.Темляково красный 227-й Владимирский полк, по докладу его командира, оказался с открытыми флангами. Через них, белая пехота зашла с флангов, а казаки зашли с тыла. Полк, вместе с 6-й легкой батареей, был вынужден спешно отойти от д. Темляково и занял оборону в лесу у д. Заборской. Вечером, 227-й Владимирский полк вместе с 6-й батареей двинулся вперед, с боем занял д. Темляково. Белые 49-й и 50-й Сибирские полки отошли. 18 октября 1919 года красный 227-й Владимирский полк, на рассвете выступил из д. Темляково и без боя занял д. Новозатобольную, где обнаружил разрушенный мост, затем прошёл с. Бараба, д. Лаптево и остановился в д. Крюково, затем в ночь с 18 на 19 октября, без боя занял д. Воинково. Прикрывавший отступление белый 50-й Сибирский полк отошел. Чтобы задержать наступавших красных, не дав им охватить с севера д. Митино, белые 49-й и 51-й Сибирские полки из состава 13-й Сибирской дивизии, при поддержке огня артиллерии, начали наступать из д. Анчутино. 19 октября 1919 года 227-й Владимирский полк отошел из д. Воинково в сторону с. Бараба, потеряв 3 убитых, 29 раненных, 1 контуженного и 1 пропавшего без вести. Приведя себя в порядок, 227-й Владимирский полк с батальоном 228-го Карельского полка и 6-й легкой батареей вновь двинулись в наступление, но сопротивления они почти не встретили, части белой 13-й Сибирской дивизии отошли обратно к д. Анчутино, а 4-й Оренбургский запасной казачий полк отступил в д. Колесниково. Заняв без боя д. Воинково и оставив здесь батальон 228-го полка, весь красный 227-й Владимирский полк начал  наступать на д. Лукино, и занял д. Щучье (Кетово).

Советское время 
В 1919 году образован Барабинский сельсовет.

Не обошла стороной и Великая Отечественная война. Из Барабы 131 мужчина ушел на фронт, а вернулись лишь 42 человека. Оставшиеся в селе женщины, старики и дети, обеспечивали хлебом и другим припасом фронт. „За доблестный труд в Отечественной войне 1941—1945 гг.“ были награждены Капитолина Дмитриевна Кочкова, Мария Сергеевна Клевакина, Александра Степановна Мухина, Анна Семеновна и Ирина Андреевна Охохонины, Варвара Васильевна и Клавдия Васильевна Поздняковы, Фекла Ивановна Комарская и многие другие.»

После опустошительного наводнения 1947 года жители переселились на правый берег Тобола, на левом берегу сохранилась полуразрушенная церковь.

В годы Советской власти жители села работали в колхозе «Краснознаменец», а затем в колхозе имени Сталина, после XX съезда КПСС переименованном в колхоз имени Ломоносова.

Общественно-деловая зона 
 Памятник «Скорбь», установлен в 1975 году. Скульптурная композиция женщины, ребенка и старика, скорбно склонивших головы. На постаменте надпись «1941-1945 гг.», «Никто не забыт, ничто не забыто». Рядом установлено шесть плит с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник неизвестному солдату, установлен в 1985 году на кладбище. Автор С.Ф. Кривоногов. Под памятником заложены капсулы с землей городов-героев. На стеле надпись «Вечная память солдатам 1941-1945 гг.». Памятник имеет металлическое ограждение.
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Барабинский детский сад», функционирует с 1991 года.
 Учреждение культуры «Барабинский сельский дом культуры».

Школа 

В 1886 году открыта Барабинская одноклассная трехгодичная церковно-приходская школа. В деревянном здании возле церкви, построенном на средства земельных обществ Барабы и близлежащих деревень, имелись классная комната, небольшой зал, комната для учителя, кухня и коридор.
В числе первых заведующих школой — Никанор Лапин, Яков Фениксов, учителей — Клавдия Лапина, Екатерина Фениксова, Анна Ивановна Запольская, Елена Николаевна Ляпустина.
Обучалось 30—40 крестьянских детей, и в основном мальчишек.

В ней учились, по воспоминаниям Д. И. Боброва, Д. Комарского, 30-38 мальчиков из Барабы, Предеиной, Темляково, Новой Затобольной и Лаптево. Изучалась так называемая священная история, старославянский язык, молитва, грамматика, арифметика.

Количество учеников резко возрастает и к 1932—33 уч. году достигает 100 человек.

В 1929 г. школьное здание из заречном части перевозится На правый берег Тобола, куда к этой поре переселяется большая часть барабинцев; в последующие годы к основному зданию дважды делаются пристройки.

В 1942 г, открыт 5-й класс школа преобразуется в семилетнюю.

В 1945 г. состоялся первый выпуск семиклассников.

Б 1962 г. из семилетней школы преобразована в восьмилетнюю.

Школа воспитала патриотов, в годы Отечественной войны грудью ставших на защиту Родины — это наши фронтовики и несгибаемые бойцы тыла. Из её стен вышли кавалеры орденов Ленина А. А. Фомин, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» М. В. Незговорова, Трудового Красного Знамени А. Н. Разборов; её выпускники — командиры сельскохозяйственного производства, полеводы и животноводы, учителя, работники культуры, медики, партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники…

Церковь 

 В 1730 году на левом берегу Тобола построена Успенская церковь.
 Не позднее 1833 года в селе Барабинском построена деревянная церковь во имя Успения Божьей Матери с отдельно стоящей колокольней. В 1846 году ветхая деревянная церковь продана и перевезена в село Половинское.
 1 сентября 1840 года заложена новая каменная церковь взамен деревянной.
 10 мая 1853 года храм освящен на прежнем святом антиминсе при довольно значительном собрании прихожан церкви священником Александром Волковым соборне со священником Иоанном Михайловским.
 В 1935 году храм закрыт, в его помещениях сначала размещался сельский клуб, позднее зерносклад.
В середине XIX в. при кладбище села Барабинского действовала часовня.

Приход 
 В 1789 году приход Успенской церкви села Барабинского состоял из села Барабинского и 6 деревень, в том числе Мухиной, Утятской, Предеиной, Обуховой
 В 1849 году приход состоял из деревень: Утятская, Мухина, Предеина, Обухова.
 В 1913 году в приходе числились деревни: Мушина, Утятско-Мушина, Темлякова, Ново-Затобольная, Предеина.

Население 

По данным переписи 1926 года в с. Бараба(-инское) 725 чел., в том числе русских 716 чел., цыган 9 чел.

По данным переписи населения 2002 года проживало 724 человека, из них русские — 90 %.

Люди, связанные с Барабой

Первопоселенцы 
В переписи письменного головы Ивана Денисовича Спешнева (датируется 1689 годом) указаны жители деревни Барабинской Утяцкого станца. В других источниках этот документ — ревизская сказка 1719—1720 годов, писарь Пахом Киселёв. Список глав семей, у некоторых из них были живы отцы, но они не записаны главами семей.
 Беломестный драгун Лука Павлов сын Охохонин
 Беломестный драгун Трифон Давидов сын Охохонин
 Беломестный драгунский сержант Алексей Федоров сын Охохонин
 Беломестный драгун Авраам Михайлов сын Марков
 Беломестный драгун Петр Микифоров сын Палкин
 Беломестный драгун Афонасий Яковлев сын Палкин
 Беломестный драгун Андрей Васильев сын Художитков
 Беломестный драгун Михайло Федосеев сын Шарков
 Беломестный драгун Федор Дмитриев сын Клементьевых
 Беломестный драгун Федор Иванов сын Плеханов
 Беломестный драгун Микифор Логинов сын Сарапулов
 Отставной драгун Василий Борисов сын Мамарин
 Беломестный драгун Алексей Павлов сын Бобров
 Беломестный драгунский сын Семен Иванов сын Головин
 Беломестный драгунский прапорщик Григорий Алексеев сын Малахов
 Беломестный драгунский сержант Матвей Дмитриев сын Малахов
 (?) Лука Иванов сын Пазников
 Беломестный драгун Осип Миронов сын Лукиных
 Беломестный драгун Сидор Сидоров сын Чугунной
 Беломестный драгун Иван Васильев сын Плеханов
 Беломестный драгун Родион Миронов сын Кудрявцов
 Беломестный драгун Савва Елфимов сын Головин
 Беломестный драгун Марко Мартынов сын Мерзляков
 Отставной драгун Алексей Абрамов сын Казанцов
 Беломестный драгун Родион Трофимов сын Пыскарев (Пискарев)
 Беломестный драгун Козма Бобров
 Беломестный драгун Григорей Дмитриев сын Малахов
 Отставной драгун Никифор Яковлев сын Палкин
 Отставной драгун Яков Гаврилов сын Макеевых
 Отставной драгун Микифор Васильев сын Ощепков

Литература о Барабе 
«Есть село Бараба на Тоболе реке,

Луговое мое раздолье.

Здесь в кондовых лесах,

Да густом сосняке

Зверь и птица живут на приволье.

Вишняки да места земляничные,

Мой любимый прекрасный край,

Есть в округе места отличные,

Только краше тебя едва ль.

Ты красивее всех и задорнее,

И задириста и добра.

Среди сел других ты приметная,

Триста двадцать тебе Бараба.»

Автор — С. Ф. Кривоногов.

Источники 
 Кривоногов С. Барабе 300 лет/// Ленинский путь, 1983, 3 декабря
 Информация взята из школьного краеведческого музея

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района